B 77, B77 bezeichnet:
 Bundesstraße 77 in Deutschland
 Gaberl Straße in Österreich

 B77 (Kernwaffe), eine Atombombe 
 Revox B77 Tonbandgerät

B-77 steht für:
 K-77, ein U-Boot der sowjetischen und später der russischen Marine der Juliett-Klasse

B77